Стружкото мюфтийство () е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Центърът му е в град Струга, югозападната част на страната.

Храмове

Бележки